Il singolare del torneo di tennis SMS Tennis Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Edgardo Massa che ha battuto in finale Martín Vassallo Argüello 7-61, 65-7, 6-4.

Teste di serie 

 Alexandre Simoni (semifinali)
 Luis Horna (secondo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Diego Moyano (primo turno)

 Patricio Arquez (secondo turno)
 Hermes Gamonal (primo turno)
 Francisco Costa (secondo turno)
 Gastón Etlis (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

SMS Tennis Open 2001